Розмари Аккерман (урождённая Вичас, род. 4 апреля 1952 года, Лоза, Саксония, Германия) — известная германская легкоатлетка (прыжки в высоту), чемпионка Олимпийских игр 1976 года в Монреале. Первая женщина, прыгнувшая в высоту на 2 метра (26 августа 1977 года, Берлин).

Спортивная карьера 
В 1972 году под девичьей фамилией Вичас выступала за сборную ГДР на мюнхенской Олимпиаде, где заняла 7-е место с результатом 1, 85 м.

Результаты спортсменки быстро росли. В августе 1974 года она прыгнула на 1,94 м, повторив мировой рекорд Йорданки Благоевой. Через две недели, 8 сентября, на чемпионате Европы в Риме она завоевала золотую медаль с мировым рекордом (1,95 м).

В 1974 году она вышла замуж за гандболиста Манфреда Аккермана и сменила фамилию.

Пик карьеры Розмари Аккерман пришёлся на 1976 год. 8 мая 1976 года она в очередной раз превысила мировой рекорд, прыгнув на 1,96 м.
На Олимпийских играх в Монреале 28 июля 1976 года она завоевала золотую медаль с результатом 1,93 м.

В 1977 году Аккерман повторила свой мировой рекорд (1,96 м), 14 августа на Кубке Европы превысила его (1,97 м), а 26 августа в Западном Берлине преодолела планку на высоте 2,00 м.

В 1978 Аккерман заняла второе место на чемпионате Европы в Праге, пропустив вперёд итальянку Сару Симеони, которая установила новый мировой рекорд (2,01 м). Аккерман преодолела планку на той же высоте, однако во время последовавшего за этим танца радости сдвинулся один из матов, ударив по стойке и сбив планку. В результате высота не была засчитана, Аккерман осталась второй с результатом 1,99 м.

Аккерман ушла из большого спорта в 1980 году, после Олимпиады в Москве, где она заняла 4-е место.

Соревнования 
Олимпийские игры. Мюнхен. 1972

Чемпионат Европы. Рим. 1974

Олимпийские игры. Монреаль. 1976

Чемпионат Европы. Прага. 1978

Олимпийские игры. Москва. 1980

Мировые рекорды

Личная жизнь 
C 1974 года замужем за бывшим гандболистом высшей лиги ГДР Манфредом Акерманом, имеет 2 сыновей. Живёт в Котбусе, работает в агентстве по трудоустройству.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ИААФ.
 Профиль на www.sports-reference.com.
 Rosemarie Ackermann на сайте www.sporting-heroes.net.
 First woman to high jump 2 metres на сайте www.sporting-heroes.net.

Прыгуны в высоту ГДР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике